Pulvérisation peut faire référence à :

 Pulvérisation de pesticides
 Pulvérisation (mathématiques)
 Pulvérisation cathodique
 Pulvérisation en aérosol (peinture, pesticides, parfums, médicaments, agents nettoyants...)
 Pulvérisation sans air